Шуранкуль — название географических объектов.
 Шуранкуль — деревня в Красноармейском районе, входит в состав Русско-Теченского сельского поселения.
 Шуранкуль — озеро в Красноармейском районе.